Гран-при Великобритании 1994 года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1994 года. Прошёл на трассе Сильверстоун,  Великобритании. Соревнования состоялись 10 июля 1994 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Деймон Хилл 1:27,100
 Круги лидирования: 1-14 Деймон Хилл, 15-17 Михаэль Шумахер, 18-21 Герхард Бергер, 22-26 Михаэль Шумахер, 27-60 Деймон Хилл.
 Старт гонки прерван (Дэвид Култхард заглох на стартовом поле), назначен рестарт, в результате чего Дэвид Култхард стартовал с последнего места стартового поля.
 Алессандро Дзанарди стартовал с пит-лейн.
 Михаэль Шумахер, по решению стюартов, наказан на 22-м круге 5-секундным штрафом "stop&go" за обгон на прогревочном круге. Затем дисквалифицирован за слишком поздний заезд на отбывание штрафа, и дисквалифицирован отложенным штрафом на две гонки, за игнорирование черного флага.
 Мика Хаккинен и Рубенс Баррикелло наказаны отложенным штрафом на одну гонку за столкновение на последнем круге.
 5-я победа в карьере Деймона Хилла.
 Последние очки Юкио Катаямы в «Формуле-1».

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на сайте статистики турниров ФИА
 Статья о гонке на f1news.ru

Гран-при Великобритании
Скандалы в Формуле-1